Timothée Franck (né le  à Strasbourg en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2008-2009 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus 
|| 11 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus
|| 15 || 0 || 0 || 0 || 6 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || Galaxians d'Amnéville || Division 1 
|| 13 || 3 || 0 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Strasbourg 2 || Division 3 
|| 5 || 3 || 6 || 9 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus
|| 26 || 1 || 0 || 1 || 2 || 15 || 3 || 1 || 4 || 2
|-
| 2010-2011 || Strasbourg 2 || Division 3
|| 2 || 1 || 2 || 3 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus 
|| 24 || 2 || 6 || 8 || 10 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus
|| 26 || 6 || 2 || 8 || 8 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Lions de Lyon || Division 1
|| 26 || 8 || 7 || 15 || 16 || 8 || 3 || 1 || 4 || 2
|-
| 2014-2015 || Lions de Lyon || Ligue Magnus || 24 || 2 || 3 || 5 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Bergen IK || 1. divisjon || 36 || 11 || 18 || 29 || 14 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Remparts de Tours || Division 1 || 24 || 2 || 9 || 11 || 6 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Remparts de Tours || Division 1 || 26||5||7||12||10||5||0||0||0||0
|-
| 2018-2019 || Remparts de Tours || Division 1 || 24||5||14||19||14||-||-||-||-||-
|-
| 2019-2020 || Jokers de Cergy-Pontoise || Division 1 || 26||10 ||20 ||30 ||14 ||4||1||2||3||0
|-
| 2020-2021 || Jokers de Cergy-Pontoise || Ligue Magnus || 21 || 4 || 7 || 11 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Jokers de Cergy-Pontoise || Ligue Magnus || 43 || 4 || 9 || 13 || 6 || 11 || 0 || 0 || 0 || 4

Références 

Naissance en juillet 1991
Naissance à Strasbourg
Joueur français de hockey sur glace
Joueur de l'Étoile noire
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur du Lyon Hockey Club
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Remparts de Tours
Joueur du Hockey Club de Cergy-Pontoise